Toto je seznam leteckých nehod vojenských strojů na území České a Československé republiky (české i zahraniční letouny) a českých vojenských letadel v zahraničí.

Legenda k tabulce 
 místo je bráno jako přibližná lokalita
 pokud je mezi obcemi lomítko, znamená to, že se nehoda udála mezi těmito obcemi
 pokud je mezi obcemi čárka, druhá obec je jen pro upřesnění (větší město poblíž, okresní město atp.)
 „?“ znamená, že informace není k dispozici
 „–“ u zraněných a mrtvých znamená nulu
 u počtů je vždy udáván celkový počet, číslo v závorce značí, kolik z celku byla posádka (je-li tato informace k dispozici)
 nehody jsou uvedeny chronologicky (nejstarší na začátku)
 seznam není úplný, vycházeno je z velkého množství zdrojů, ale ne všechny nehody je možné ověřit z více než jednoho zdroje
 do roku 1992 uvedeny nehody na území celého Československa, po jeho rozdělení jsou uvedeny nehody pouze na území Česka (a českých strojů v zahraničí)
 uvedeny jsou pouze nehody, u kterých došlo ke zranění či úmrtí, případně se jednalo o incident, při němž byl stroj úplně zničen.
 nejsou uváděna letadla sestřelená během světových válek
 nejsou uvedeny katastrofy zahraničních vojenských letadel RAF s Čechoslováky na palubě, které se staly v období druhé světové války nebo krátce po ní

Letecké nehody vojenských strojů České republiky a zahraničních vojenských strojů v Česku

Letecké nehody vojenských strojů Československé republiky a zahraničních vojenských strojů v Československu

Odkazy

Reference

Literatura 
 Ladislav Sochor: Přežij, pilote! Erika, Praha, 2002
 Dušan Schneider : Osudy letců. nakladatelství Doplněk Brno 1997
 Dušan Schneider : Osudy letců 2
 Dušan Schneider : Vzlet povoluji! nakladatelství Svět křídel Cheb 1996
 Václav Němeček : Českoslovanská letadla 1,2
 Jiří Plachý : Nástin personálních ztrát československé armády v době od 21. května 1938 do 31. března 1939;
 Salz,Hanuš : Letectví a město Plzeň
 Luděk Matějíček : Chebská křídla
 Miroslav Minařík a kolektiv : Křídla nad Brnem
 Jiří Vraný : Letov Š-328
 Jiří Rusinský : Olomoucké letiště v Neředíně;
 Libor Režňák : Stříbrný tryskáč Mig-15
 Jiří Sehnal a Jiří Rajlich : Československé letectvo 1918 – 1924
 Miroslav Irra : "Mezek" Avia S/CS‑199; Miroslav Irra a Milan Hanák : IL-10/Avia B-33
 Jan Důbravčík : Su-7
 Miroslav Irra : MiG-15
 Miroslav Irra : MiG-17
 Ing. Jiří Vraný : Avia B-534
 Strejček, Pešková, Prokop, Vlasák: Léta létání
 Miroslav Irra : České Budějovice a vojenské letectvo v letech 1945 – 1950
 Miloslav John : Československé letectvo v roce 1938
 Jan Krumbach : Kapitoly z brněnských oblaků
 Zdeněk Čejka : Letadla Voisin v Československu
 Jan Zahálka : Rudolf Holeka – kronika prvního vojenského letce národnosti české
 Jan Kaše, Vladimír Pirič: Stíhací letadla první světové války v Československu, jednomístná stíhací letadla
 Zdenek Doubek, Helena Rezková: Létání a letiště v Hradci Králové
 Bohumír Kudlička : Letecké vzpomínky
 Libor Režňák : Ocelový hřebec Mig-19
 Věstník MNO – část osobní, ročníky 1919 - 1926
 Josef Mihule: Vzlet zakázán
 Zbyněk Čeřovský: Katastrofy československého vojenského letectva 1918 – 1990, díl první 1918 - 1939, vydání 2017
 Josef Václavík: Š-31
 Jiří Vraný: AVIA BH-33
 Jihočeské muzeum Č. Budějovice: Vojenská letiště v Čechách a na Moravě po roce 1918
 Marcel Kareš a kol.: Československé a české hydroplány
 Josef Václavík: Letov Š-31 a Š-131
 Pavol Prečinský : MISE LIBYE Českoslovenští piloti v Africe,
 Ing. Josef Studený: práce „Letecké nehody v letech 1918 – 39“
 Miroslav Irra : Zlín C-6/106 v československém letectvu

Související články 
 Letecké nehody v Česku a Československu
 Letecké nehody českých strojů v zahraničí
 Seznam leteckých nehod a incidentů v civilním letectví

Externí odkazy 
 http://www.valka.cz/clanek_10549.html
 http://thomas23.txt.cz/clanky/59344/letecke-katastrofy-a-nehody

České a Československé republiky

Nehody
Nehody
nehody vojenských strojů České a Československé republiky
letecké
Nehody letecké
Nehody vojenských letadel